Санта Консуело има више значења:

 Санта Консуело (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Консуело (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Консуело (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику